Champion of Champions 2015 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany zostanie w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 10-15 listopada 2015 roku.

Nagrody

Pieniężne 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £20 000
 Ćwierćfinał: £10 000
 Runda 1: £7 500

 Pula nagród: £300 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

 Ronnie O’Sullivan zrezygnował z udziału w turnieju (Zwycięzca Champion of Champions 2014 i UK Championship 2014).

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 144, 114, 109  Neil Robertson
 134, 107  Stephen Maguire
 131  Barry Hawkins
 128, 124  Ali Carter
 112, 105, 104, 103  Mark Allen
 112  Joe Perry
 104  Judd Trump

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Nierankingowe turnieje snookerowe
2015 w sporcie
2015 w Anglii
Sport w Coventry